Sometimes (Britney Spears-dal)
 Sometimes (Sweetbox-dal)